

Pays-Bas 
 Zuidveld (Midden-Drenthe), localité dans la commune de Midden-Drenthe, Drenthe